Ниже приведён список видов и подвидов губоногих многоножек из рода сколопендр (Scolopendra).

Виды и подвиды 

 Scolopendra abnormis (Lewis & Daszak, 1996)
 Scolopendra afer (Meinert, 1886)
 Scolopendra alternans (Leach, 1813)
 Scolopendra andhrensis (Jangi & Dass, 1984)
 Scolopendra angulata (Newport, 1844)
 Scolopendra angulata angulata (Newport, 1844)
 Scolopendra angulata explorans (Chamberlin, 1914)
 Scolopendra angusticollis (Murray, 1887)
 Scolopendra appendiculata (Daday, 1891)
 Scolopendra arborea (Lewis, 1982)
 Scolopendra arenicola (Lawrence, 1975)
 Scolopendra armata (Kraepelin, 1903)
 Scolopendra armata amancalis (Bücherl, 1943)
 Scolopendra armata armata (Kraepelin, 1903)
 Scolopendra arthrorhabdoides (Ribaut, 1912)
 Scolopendra attemsi (Lewis, Minelli & Shelley, 2006)
 Scolopendra aztecorum (Verhoeff, 1934)
 Scolopendra calcarata (Porat, 1876)
 Scolopendra canidens (Newport, 1844)
 Scolopendra cataracta  Siriwut, Edgecombe & Panha, 2016
 Scolopendra chlora (Chamberlin, 1942)
 Scolopendra cingulata (Latreille, 1829)
 Scolopendra clavipes (C.L. Koch, 1847)
 Scolopendra crassa (Templeton, 1846)
 Scolopendra cretica (Attems, 1902)
 Scolopendra crudelis (C.L. Koch, 1847)
 Scolopendra dalmatica (C.L. Koch, 1847)
 Scolopendra ellorensis (Jangi & Dass, 1984)
 Scolopendra galapagoensis (Bollman, 1889)
 Scolopendra gigantea (Linnaeus, 1758)
 Scolopendra gracillima (Attems, 1898)
 Scolopendra gracillima gracillima (Attems, 1898)
 Scolopendra gracillima sternostriata (Schileyko, 1995)
 Scolopendra hardwickei (Newport, 1844)
 Scolopendra hermosa (Chamberlin, 1941)
 Scolopendra heros (Girard, 1853)
 Scolopendra heros arizonensis Kraepelin, 1903
 Scolopendra heros heros (Girard, 1853)
 Scolopendra indiae (Chamberlin, 1914)
 Scolopendra jangii (Khanna & Yadav, 1997)
 Scolopendra koreana (Verhoeff, 1934)
 Scolopendra laeta (Haase, 1887)
 Scolopendra laeta fasciata (Kraepelin, 1908)
 Scolopendra laeta flavipes (Kraepelin, 1908)
 Scolopendra laeta laeta (Haase, 1887)
 Scolopendra langi (Chamberlin, 1927)
 Scolopendra lutea (Attems, 1928)
 Scolopendra madagascariensis (Attems, 1910)
 Scolopendra malkini (Chamberlin, 1955)
 Scolopendra mazbii (Gravely, 1912)

 Scolopendra media (Muralewicz, 1926)
 Scolopendra melionii (Lucas, 1853)
 Scolopendra metuenda (Pocock, 1895)
 Scolopendra mima (Chamberlin, 1942)
 Scolopendra mirabilis (Porat, 1876)
 Scolopendra monticola (Lawrence, 1975)
 Scolopendra morsitans (Linnaeus, 1758)
 Scolopendra morsitans morsitans (Linnaeus, 1758)
 Scolopendra morsitans scopoliana (C.L. Koch, 1841)
 Scolopendra multidens (Newport, 1844)
 Scolopendra negrocapitis (Zhang & Wang, 1999)
 Scolopendra nudus (Jangi & Dass, 1980)
 Scolopendra octodentata (Verhoeff, 1934)
 Scolopendra oraniensis (Lucas, 1846)
 Scolopendra pachygnatha (Pocock, 1895)
 Scolopendra paranudus (Khanna & Tripathi, 1987)
 Scolopendra pentagramma (Motschoulsky, 1886)
 Scolopendra pinguis (Pocock, 1891)
 Scolopendra polymorpha (Wood, 1861)
 Scolopendra pomacea (C.L. Koch, 1847)
 Scolopendra pomacea michoacana (Chamberlin, 1941)
 Scolopendra pomacea pomacea (C.L. Koch, 1847)
 Scolopendra punensis (Jangi & Dass, 1984)
 Scolopendra robusta (Kraepelin, 1903)
 Scolopendra spinipriva (Bücherl, 1946)
 Scolopendra spinosissima (Kraepelin, 1903)
 Scolopendra subspinipes (Leach, 1815)
 Scolopendra subspinipes cingulatoides (Attems, 1938)
 Scolopendra subspinipes dehaani (Brandt, 1840)
 Scolopendra lucasi Gervais, 1847
 Scolopendra subspinipes fulgurans (Bücherl, 1946)
 Scolopendra subspinipes gastroforeata (Muralevicz, 1913)
 Scolopendra subspinipes japonica (L. Koch, 1878)
 Scolopendra subspinipes mutilans (L. Koch, 1878)
 Scolopendra subspinipes piceoflava (Attems, 1934)
 Scolopendra subspinipes subspinipes (Leach, 1815)
 Scolopendra valida (Lucas, 1840)
 Scolopendra violacea (Fabricius, 1798)
 Scolopendra viridicornis (Newport, 1844)
 Scolopendra viridicornis nigra (Bücherl, 1941)
 Scolopendra viridicornis viridicornis (Newport, 1844)
 Scolopendra viridis (Say, 1821)
 Scolopendra viridis genuina (Verhoeff, 1934)
 Scolopendra viridis lagunensis (Verhoeff, 1934)
 Scolopendra viridis maya (Saussure, 1860)
 Scolopendra viridis storkani (Verhoeff, 1934)
 Scolopendra viridis viridis (Say, 1821)
 Scolopendra zuluana (Lawrence, 1958)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Подробное описание 20 видов сколопендр на сайте scolopendra-foto.narod.ru.
 Список видов с указанием типовой местности и ареала на сайте scolopendra.be.

Списки таксонов членистоногих
Сколопендры